Helium est l'équivalent d'hélium en anglais, et helio en latin.
 L'hélium est un élément chimique ;
 l'hélium 3 et l'hélium 4 sont des isotopes de l'hélium,
 (895) Helio est un astéroïde portant le nom latin de cet élément.
 Hélium est le nom d'une maison d'édition française créée en 2009 et qui publie des livres pour la jeunesse.
 Hélium est une ville imaginaire du Cycle de Mars, d'Edgar Rice Burroughs.
 Miss Hélium est un groupe de musique techno-punk.
 Helium est le titre d'une chanson du groupe de rock britannique Feeder, de l'album Comfort in Sound sorti en 2002.
 Helium est un court-métrage danois de Anders Walter, sorti en 2014.
 Le bâton d'hélium est un jeu.